Антемио́л (ок. 453 — 471) — сын императора Западной Римской империи Антемия и Марции Эвфемии, дочери императора Восточной империи Маркиана.

Об Антемиоле известно только из «Галльской хроники 511 года».

Когда в 467 году Лев I назначил Антемия императором Запада, Антемиол отправился в Рим вместе с отцом, матерью и сестрой Алипией, тогда как три его брата остались в Константинополе.

Вскоре произошло вторжение в Галлию вестготов Эйриха. Заключив союз с бургундами и бриттами, Антемий направил против них большую армию под командованием Антемиола. Его армия попала в засаду и была перебита в битве на реке Родан недалеко от Арелата. Антемиол и его полководцы Торисарий, Эвердинг и Эрмиан попали в плен и были казнены готами.

Поход Антемиола был последним случаем, когда войска Западной Римской империи вели военные действия за пределами Италии. Его неудача в значительной степени предопределила падение и гибель императора Антемия.

Литература 
 Mathisen R. Anthemius (12 April 467 — 11 July 472 A.D.) // De Imperatoribus Romanis
 Burgess R. The Gallic Chronicle of 511: A New Critical Edition with a Brief Introduction. // Society and Culture in Late Antique Gaul: Revisiting the Sources. edd. R. W. Mathisen and D. Shantzer. Aldershot, 2001. pp 85—100.

Родившиеся в 450-е годы
Военачальники Западной Римской империи
Военачальники V века
Персоналии Римской Галлии V века
Казнённые в Римской империи в V веке